Desa Gegeran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gegeran (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 111,18), Jawa Timur, 
 Desa Gegeran (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 111,41), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar